«Плохие девчонки» — американский телесериал студии Bunim/Murray Productions. Первый сезон проекта был запущен 5 декабря 2006 года и завершён 24 апреля 2007 года. Производство сезона началось в июне 2006 и располагалось в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Участницы 

Примечание

Замена участниц 
В каждом сезоне телесериала «Плохие девчонки» участницы покидают проект из-за насилия, боев, оскорблений. Если такое происходит, то продюсеры проекта заменяют ушедшую участницу на новую.

Продолжительность участия 

 Обозначения
  = "Плохая девчонка" активно показана в эпизоде.
  =  "Плохая девчонка" заменила ушедшую участницу
  = "Плохая девчонка" добровольно покидает проект.
  = "Плохая девчонка" выбывает из проекта.
Примечание

Эпизоды

Примечания 

Телесезоны США 2006 года
Телесезоны США 2007 года